Cinema
Lili (1918), comédia com Béla Lugosi
Lili (1953), musical com Leslie Caron e Mel Ferrer
Lili, a Estrela do Crime, produção brasileira com Betty Faria

Outros usos
Furacão Lili
Lili (ópera), de Hervé

Desambiguações de antropônimos